«Портрет Якоба де Гейна III» — картина Рембрандта, написанная в 1632 году. Упомянута в Книге Рекордов Гиннесса как наиболее часто похищаемое полотно и носит прозвище «Рембрандт на вынос». Также упоминается под названием «Портрет Якоба III де Гейна».

Заказчик 
Заказчик Якоб де Гейн 3-й (ок. 1596—1641) был художником и третьим в роду подряд, носившим это имя. Его дед был миниатюристом и живописцем по стеклу, а отец гравером и графиком. Благодаря богатому наследству он не утруждал себя работой.

После путешествия в Лондон в 1618 году в компании с Константином Хёйгенсом и в Швецию в 1620 г. Якоб де Гейн III обосновался в Утрехте, где и прожил до самой смерти. Он покровительствовал Рембрандту, в частности, приобрёл у него «Учёный спор». Модель идентифицируется по надписи на обороте. Константин Хёйгенс в стихотворных строчках, посвященных портрету, едко критиковал не очень явное портретное сходство.

Парное изображение 

К этой картине имеется парное изображение — «Портрет Морица Хёйгенса» (ныне в Гамбурге), брата упомянутого выше Константина.

Де Гейн и его друг Мориц Хёйгенс, служивший секретарем Госсовета, заказали Рембрандту два своих портрета, вероятно в Гааге, попросив написать их в одном формате. Рембрандт выполнил заказ, использовав в качестве основы для картин одну доску. Друзья на портретах одеты в похожую одежду и обращены лицом друг к другу. Они договорились, что тот из них, кто умрёт позже, унаследует картину умершего ранее, чтобы не расставаться и в смерти (об этом говорит надпись на обороте). Так и произошло, когда де Гейн скончался первым в 1641 году.

Рембрандт использовал остаток доски для написания третьей картины — своего автопортрета (1632 год, галерея Монте-Карло). 

Все три работы воссоединились вновь на выставке в Далвичской галерее в 2006 году.

Кражи 
Эта картина — одна из самых маленьких по размеру работ художника, с чем и связаны многочисленные попытки её воровства. Портрет носит прозвище «Рембрандт на вынос» (Takeaway Rembrandt), так как с 1966 года её крали четыре раза — это рекорд для живописного полотна.

 Обнаружена на скамье кладбища в Стрэтхеме, Англия.
 Найдена на багажнике велосипеда.
 С 14 августа по 3 сентября 1981 года. Возвращена, когда полиция задержала такси с четырьмя мужчинами, имевшими её при себе.
 С 1983 по 1986 год. Вор спустился с потолка, разбив стеклянную крышу. Возвращена через три года, в камере хранения железнодорожной станции гарнизона британской армии в Мюнстере, Германия.

Каждый раз картина возвращалась анонимно и никто не был обвинён или осуждён за её исчезновение.

Примечания

Ссылки 
 Портрет на официальной странице музея

Картины 1632 года
Мужские портреты Рембрандта
Картины из собраний Далиджской картинной галереи
Украденные картины